Takao Wada (; * 24. Juni 1953 in Tokio) ist ein ehemaliger japanischer Autorennfahrer.

Karriere im Motorsport 

Takao Wada war als Fahrer mehr als zwanzig Jahre im Motorsport aktiv. Seine ersten Rennen bestritt er in den späten 1970er-Jahren in der japanischen Formel-Pacific-Meisterschaft; seine letzte aktive Saison war die Super-GT-Meisterschaft 1999. Viele Jahre fuhr der Japaner parallel sowohl Monoposto- als auch Sportwagenrennen.

Nach dem zweiten Endrang 1978 sicherte er sich 1979 die Gesamtwertung der Formel-Pacific-Meisterschaft. Nach einem dritten Rang beim Macau Grand Prix 1982 hinter Roberto Moreno und Alo Lawler stieg er in die japanische Formel-2-Meisterschaft ein, wo der achte Endrang 1986 seine beste Schlussplatzierung war. Auch in der Nachfolgerennformel der Formel 2, der Formel 3000 war er aktiv. 1988 beendete er die japanische Meisterschaft als Fünfter.

Weit bekannter ist Wada aber als Touren- und Sportwagenpilot. 1986 wurde er japanischer Tourenwagenmeister und betritt viele Rennen in der All Japan Sports Prototype Championship. Fünfmal war er beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start, mit der besten Platzierung 1986, als er im Werks-Nissan R85V 18. wurde.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Weblinks 

 Takao Wada bei Racing Sports Cars
 Takao Wada bei der Driver Database
 Bild: Takao Wada

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Japan)
Japaner
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Geboren 1953
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer